Il doppio del torneo di tennis Lorraine Open 1984, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Eddie Edwards e Danie Visser che hanno battuto in finale  Wayne Hampson e Wally Masur 3–6, 6–4, 6–2.

Teste di serie 

 Steve Meister /  Balázs Taróczy (primo turno)
 Mark Dickson /  David Pate (primo turno)

 Mike Leach /  Libor Pimek (quarti di finale)
 Eddie Edwards /  Danie Visser (campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Lorraine Open 1984